Las siglas FCE pueden referirse, en esta enciclopedia:

a las Facultades de Ciencias Económicas de varias universidades;
al Fondo de Cultura Económica, una editorial de México;
al First Certificate in English, un examen de inglés (ESOL de nivel B2) de Cambridge.